ZGW steht als Abkürzung für:

 Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (1844), erschien von 1844 bis 1848, (ab 1846 unter dem Titel Allgemeine Zeitschrift für Geschichte), eine geschichtswissenschaftliche Fachzeitschrift
 Zentralvermittlungsstellen-Gruppenwähler, schaltete mit der 1. Ziffer der Vorwahl, also der ersten Ziffer nach der „0“, den zweiten Teilabschnitt der Fernverbindung zur gewünschten Zentralvermittlungsstelle, siehe Edelmetallkontakt-Motor-Drehwähler#Einsatz im Fernverkehr
 Zentrum Geschichte des Wissens, eine wissenschaftliche Einrichtung der ETH Zürich und der Universität Zürich

ZGW